Ander Izagirre
 Gorka Izagirre Insausti (Ormaiztegi, Guipúscoa, 1987), ciclista basc, professional des del 2009 
 Ion Izagirre Insausti, ciclista professional 
 Juan Karlos Izagirre (Igeldo, Sant Sebastià, Guipúscoa, 1963), metge i polític basc que va ser alcalde de Sant Sebastià 
 Koldo Izagirre (Pasaia, Guipúscoa, 1953), escriptor en èuscar, autor de nombrosos articles i guionista de televisió i cinema